Die Communauté de communes Spelunca-Liamone ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Corse-du-Sud in der Region Korsika. Sie wurde am 25. Dezember 2016 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vico.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes du Liamone und Communauté de communes des Deux Sevi.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde der frühere Name Communauté de communes de l’Ouest Corse auf die aktuelle Bezeichnung geändert.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Spelunca Liamone
Gegründet 2016